

Plaatsnamen 
 Deal (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Kent
 Deal (New Jersey), een stad in de Amerikaanse staat New Jersey

Film en televisie 
Deal (1978), een Amerikaanse documentairefilm 
Deal (2008), een Amerikaanse speelfilm over poker
Deal (2009), een Amerikaanse speelfilm geregisseerd door Michael Corrente
Deal (televisieprogramma), een Grieks televisieprogramma
DEAL (film), Nederland film van Eddy Terstall

Achternaam 
Cot Deal (1923), een Amerikaans major league honkbal-pitcher en coach
Kim Deal (1961), een Amerikaans zangeres en gitariste
Nathan Deal (1942), een Amerikaans politicus